Lake McMurray steht für:

 Lake McMurray (Ort), Ort im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Lake McMurray (See), See im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten